Ziemssen ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Ziemssen (1791–1868), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker
 Hugo von Ziemssen (1829–1902), deutscher Mediziner
 Johann Christoph Ziemssen (1747–1824), deutscher Theologe und Generalsuperintendent
 Ludwig Ziemssen (1823–1895), deutscher Pädagoge, Schriftsteller und Redakteur
 Theodor Ziemssen (1777–1843), deutscher Pädagoge und Theologe